Leakey kan syfta på:

 Joshua Leakey (1988-), brittisk militär
 Louis Leakey (1903-1972), brittisk antropolog
 Mary Leakey (1913-1996), brittisk antropolog och arkeolog
 Richard Leakey (1944-2022), kenyansk antropolog och politiker
 Leakey, Texas, ort i USA